Мари́на — женский аналог редкого древнеримского мужского имени Марин, происходящего от латинского слова marīnus, которое в переводе на русский язык означает «морской». Происходит от эпитета Венеры (Venus Marina), греческий аналог — Пелагея.

Именины 
 Православные (даты указаны по юлианскому календарю, то есть по старому стилю):
 28 февраля (13 марта — по новому стилю) — Марина Берийская (IV век — V век), сирийская дева, затворница;
 17 июля (30 июля — по новому стилю) — Марина Антиохийская.
 Католические: 18 июня, 17 июля, 18 июля, 28 сентября.

Примечания

См. также 
 Целестина
Русские женские имена
Имена от эпиклес